Château de Terride (Ariège)
 Château de Terride (Tarn)
 Château de Terrides (Tarn-et-Garonne)